Reyðarfell kan syfta på följande platser:

Island 

1. Reyðarfell (berg), Norðurland vestra, 
2. Reyðarfell (kulle), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar